Сејфертов сектет, компонента E је објекат дубоког неба са могућим ознакама:
 NGC 6027
 NGC 6027E
 UGC 10116
 PGC 56584